A 436-os jelzésű autóbusz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, a budapesti Stadion autóbusz-pályaudvart és Bujákot, illetve Vanyarcot köti össze.

Megállóhelyei

!colspan=2|Sorszám (↓)
! Megállóhely
!colspan=2|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| végállomás||32||23
|align=left|
|-
|colspan=2|1|| Budapest, Kacsóh Pongrác út||31||22
|align=left|
|-
|colspan=2|2|| Budapest, Szerencs utca||30||21
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|colspan=2|3|| Bag, Dózsa György út 8.||29||20
|align=left|
|-
|colspan=2|4|| Bagi elágazás||28||19
|align=left|
|-
|colspan=2|5|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||27||18
|align=left|
|-
|6||∫|| Aszód, művelődési ház||∫||17
|align=left|
|-
|7||6|| Aszód, vasútállomás bejárati út||26||16
|align=left|
|-
|8||7|| Aszód, Arany János utca||25||15
|align=left|
|-
|9||8|| Aszód, Falujárók útja 19.||24||14
|align=left|
|-
|10||9|| Kartal, 2-es km kő||23||13
|align=left|
|-
|11||10|| Kartal, Bartók Béla út||22||12
|align=left|
|-
|12||11|| Kartal, orvosi rendelő||21||11
|align=left|
|-
|13||12|| Kartal, posta||20||10
|align=left|
|-
|14||13|| Kartal, Szőlő utca||19||9
|align=left|
|-
|15||14|| Kartal, autóbusz-forduló||18||8
|align=left|
|-
|16||15|| Verseg, kállói elágazás||17||7
|align=left|
|-
|17||16|| Verseg, községháza||16||6
|align=left|
|-
|18||17|| Verseg, temető||15||5
|align=left|
|-
|19||18|| Kálló, magyalospusztai elágazás||14||4
|align=left|
|-
|20||19|| Kálló, Jókai Mór utca||13||3
|align=left|
|-
|21||20|| Vanyarc, Kossuth út 105.||12||2
|align=left|
|-
|22||21|| Vanyarc, Kossuth út 40.||11||1
|align=left|
|-
|23||∫|| Vanyarc, italboltvégállomás||∫||0
|align=left|
|-
|∫||22|| Vanyarc, kállói elágazás||10||∫
|align=left|
|-
|∫||23|| Vanyarc, Sziráki utca 33.||9||∫
|align=left|
|-
|∫||24|| Szirák, Állami Gazdaság||8||∫
|align=left|
|-
|∫||25|| Szirák, római katolikus templom||7||∫
|align=left|
|-
|∫||26|| Szirák, TÜZÉP telep||6||∫
|align=left|
|-
|∫||27|| Kisbágyon, autóbusz-váróterem||5||∫
|align=left|
|-
|∫||28|| Kisbágyon, bujáki elágazás||4||∫
|align=left|
|-
|∫||29|| Buják, fűrészüzem||3||∫
|align=left|
|-
|∫||30|| Buják, Újtelep||2||∫
|align=left|
|-
|∫||31|| Buják, Cserhátgyöngye||1||∫
|align=left|
|-
|∫||32|| Buják, iskolavégállomás||0||∫
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai
Budapest XIV. kerületének közlekedése
Budapest XV. kerületének közlekedése
Bag